Les Cakchiquel sont un groupe ethnique du Guatemala, descendant des Mayas.
 Le cakchiquel est aussi le nom de leur langue.